Langdon är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Darren Langdon (född 1971), kanadensisk ishockeyspelare
 Harry Langdon (1884–1944), amerikansk komiker och filmskådespelare
 Helen Langdon (född 1943), brittisk konsthistoriker
 John Langdon (1741–1819), amerikansk politiker, senator för New Hampshire
 Royston Langdon (född 1972), brittisk sångare

Fiktiva
 Robert Langdon – fiktiv karaktär av Dan Brown

Engelska efternamn